702 км, 702-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 702 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584744.
  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 429214.